Koli kan syfta på:
 Kolibakterie – en gramnegativ bakterieart
 Koli (kulle), Norra Karelen, Finland
 Koli nationalpark, Lieksa, Finlamd
 Kolī (ort i Iran)